Злыгостева — упразднённая в июне 1985 года деревня в Свердловской области, входила в состав Новолялинского района.

География 
Населённый пункт был расположен на берегу реки Ляля в 19 километрах на запад от города Новая Ляля.

История деревни 
Решением облисполкома № 194 от 17 июня 1985 года деревня Злыгостева Савиновского сельсовета была упразднена.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Новолялинского городского округа
 О Новолялинском городском округе

Упразднённые населённые пункты Новолялинского городского округа
Населённые пункты, упразднённые в 1985 году